K77 ou K.77 peut faire référence à :
 Atteintes hépatiques au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 « Misero me !... Misero pargoletto » (référencé K.77 au catalogue Köchel), un récitatif et air pour soprano et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 77, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres